Документ — базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
 Електронний документ
 Правовстановлюючий документ
 Товаророзпорядчий документ
 Державне підприємство «Документ»